Franciaország
Villefranche, település Franciaországban, Gers megyében
Villefranche, település Franciaországban, Yonne megyében
Villefranche-le-Château, település Franciaországban, Drôme megyében
Villefranche-sur-Cher, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Villefranche-de-Panat, település Franciaországban, Aveyron megyében
Villefranche-du-Queyran, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Villefranche-d’Albigeois, település Franciaországban, Tarn megyében
Villefranche-de-Lonchat, település Franciaországban, Dordogne megyében
Villefranche-du-Périgord, település Franciaországban, Dordogne megyében
Villefranche-de-Lauragais, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében